Николай Васильевич Шибанов — советский военный  деятель, генерал-лейтенант авиации, участник Великой Отечественной войны. Заслуженный военный лётчик СССР (1969).

Биография 
Родился в 1923 году в деревне Горбуново Белёвского уезда Тульской губернии. Проживал в Москве. В 1941 году призван в армию и поступил в Батайскую военную школу пилотов. С 1942 года — член ВЛКСМ. После окончания обучения направлен на фронт в 156-й истребительный авиационный полк, где с 11 июля 1943 года проходил переобучение на самолёт Ла-5 в Сейме во 2-м запасном истребительном авиационном полку. Получив самолёты Ла-5 и Ла-5ФН в начале ноября 1943 года полк вошёл в состав 215-й истребительной авиационной дивизии. К боевой работе полк приступил 21 июня 1944 года в составе 215-й истребительной авиационной дивизии 8-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта на самолётах Ла-5. Полк действовал над Бобруйском, Минском, Брестом, участвуя в Белорусской стратегической наступательной операции.

После окончания Белорусской операции Николай Васильевич аместе с полком был передан в распоряжение 4-й воздушной армии, которая входила во 2-й Белорусский фронт, и действовал в ней до конца войны, приняв участие в 1945 году в Восточно-Прусской операции, Восточно-Померанской операции, Берлинской операции. Отличился в небе над Эльбингом, Данцигом, Гдыней. К тому времени в полк начали поступать истребители Ла-7. Закончил войну на аэродроме Клюцов в Германии.

За войну выполнил 90 боевых вылетов, 4 бомбо-штурмовых удара и сбил 1 лично и 2 в группе истребителей противника.

После войны продолжал службу в ВВС на командных летных должностях. В 1948 году окончил Высшую офицерскую авиационную школу штурманов в городе Краснодаре, в 1959 году — Военно-воздушную академию. С 1962 года командовал 32-м гвардейским истребительным авиационным Виленским орденов Ленина и Кутузова полком на аэродроме Кубинка. В период с 20 июня 1962 года по сентябрь 1963 года полк, получивший наименование 213-й истребительный авиационный полк составом 40 экипажей новейшиих самолётов МиГ-21Ф-13 и 6 учебно-тренировочных самолётов МиГ-15УТИ, принимал участие в операции «Анадырь».

В 1963 году полковник Шибанов Н. В. Указом Президиума Верховного Совета СССР № 1739-VI от 01.10.1963 года за образцовое выполнение специального задания (Операция «Анадырь») награждён орденом Ленина.

В 1972 году полковник Шибанов Н. В. окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. Занимал должности командира дивизии, корпуса в Московском военном округе и с 1968 года по 1971 год командира 61-го гвардейского истребительного авиационного Минского корпуса 24-й (с 1969 года — 16-й) воздушной армии ГСВГ, с 1972 года первого заместителя командующего 1-й Особой Дальневосточной воздушной армией, с 1973 года — командующего 76-й воздушной армией. С 1978 года — начальник командного факультета Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина, с 1980 года — советник по ВВС в Алжире.

Скончался в 1984 году. Похоронен на Введенском кладбище (29 уч.).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Награды Н.В. Шибанова на сайте Память народа.
 ШИБАНОВ Николай Васильевич (1923-1984). Военачальник. Заслуженный военный летчик СССР. Генерал-лейтенант авиации.

Генерал-лейтенанты (СССР)
Похороненные на Введенском кладбище
Командующие воздушными армиями СССР
Выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Делегаты XXV съезда КПСС